Berlin-Warszawa-Express – nazwa międzynarodowych pociągów kategorii EuroCity
 Meritum Bank ICB (dawniej Bank Współpracy Europejskiej S.A.) – bank komercyjny